Niepkerke (Frans: Nieppe), Franse gemeente in de Franse Westhoek
 De Niepe (Frans: Le Nieppe), gehucht in de Franse gemeente Ruisscheure, in de Franse Westhoek

Varianten:
 Niepebos (Frans: Forêt de Nieppe), bos in de Franse Westhoek bij het gehucht De Niepe
 Kanaal van de Nieppe (Frans: Canal de la Nieppe), kanaal tussen Thiennes en La Motte-au-Bois